Сборная России по мини-футболу начала 2010 год матчами финального турнира чемпионата Европы 2010 года. Во втором матче группового этапа россияне проиграли сербам, из-за чего уже в 1/4 финала попали на действующих чемпионов Европы испанцев. Там сборная России оказала достойное сопротивление, однако уступила в серии пенальти.

В мае и сентябре сборная России сыграла по два товарищеских матча со сборной Японии и Польши соответственно. Во всех них россияне одержали победу.

В ноябре россиян ждало участие в Гран-при. Ничья с иранцами и проигрыш португальцам не позволил им выйти из группы. В утешительном плей-офф команда Сергея Скоровича выиграла все матчи и заняла на турнире девятое место.

Завершился год товарищескими матчами со сборной Ирана. Один из них сборная России сыграла вничью, другой проиграла.

Статистика 
 15 сыгранных матчей, 9 побед, 3 ничьих и 3 поражения
 Забит 61 мяч, пропущено 30 мячей
 Самая крупная победа: Россия — Гватемала 7:0; Россия — Катар 9:2
 Самое крупное поражение: Иран — Россия 5:3

Игроки сборной в 2010 году 
Цветом выделены игроки, дебютировавшие за сборную в 2010 году

Вратари

Полевые игроки

Статистика по клубам

Чемпионат Европы по мини-футболу 2010

Матчи группового этапа

Плей-офф 

Сборная России выбыла из турнира на стадии 1/4 финала

Товарищеские матчи против сборной Японии 
Под флагом первой сборной России в этих матчах выступала студенческая сборная

Товарищеские матчи против сборной Польши

Гран-при 2010

Матчи группового этапа

Утешительный плей-офф 

Сборная России одержала победу в утешительном плей-офф и заняла 9-е место на турнире

Товарищеские матчи против сборной Ирана

Ссылки 
 Национальная сборная России на сайте АМФР

Мини-футбол в России